О’Брайен () — ирландская фамилия.

Известные носители 
 О’Брайен, Алекс (род. 1970) — американский теннисист.
 О’Брайен, Говард Аллен (более известна как Энн Райс; 1941—2021) — американская писательница, сценарист и продюсер.
 О’Брайен, Даниэль (род. 1990) — австралийская фигуристка, выступающая в танцах на льду.
 О’Брайен, Дейдре (род. 1966) — американская бизнес-леди, старший вице-президент по персоналу и розничной торговле компании Apple Inc.
 О’Брайен, Деклан (1965—2022) — американский кинопродюсер, кинорежиссёр и сценарист.
 О’Брайен, Джалил (род. 1992) — американский баскетболист.
 О’Брайен, Джеймс (1842—1930) — британский ботаник и садовод.
  (1803/5—1864) — адвокат, один из ли­де­ров чар­тист­ско­го движе­ния.
 
 
 
 О’Брайен, Джордж (1899—1985) — американский актёр.
 О’Брайен, Дилан (род. 1991) — американский актёр, музыкант.
 О’Брайен, Доннхад (ум. 1553) — ирландский граф.
 О’Брайен, Дэн (род. 1966) — американский легкоатлет.
 О’Брайен, Дэнни (род. 1969) — английский журналист.
 О’Брайен, Кит (1938—2018) — шотландский кардинал.
 О’Брайен, Конан (род. 1963) — американский комик и сценарист, телеведущий.
 О’Брайен, Конор Круз (1917—2008) — ирландский политик, учёный и писатель.
 О’Брайен, Кэти (род. 1986) — британская теннисистка.
  (род. 1949) — канадский политик.
 О’Брайен, Ларри (1917—1990) — американский политический деятель, комиссар НБА.
 
 
 О’Брайен, Марк (1949—1999) — журналист, поэт, а также защитник прав инвалидов.
 О’Брайен, Маргарет (род. 1937) — американская актриса.
 О’Брайен, Мурроу (ум. 1551) — ирландский граф.
 О’Брайен, Мэрайя (род. 1971) — американская актриса.
 О’Брайен, Патрик (ок. 1847 1917) — ирландский политический деятель.
 О’Брайен, Перри (1932—2007) — американский легкоатлет, двукратный олимпийский чемпион.
 
 О’Брайен, Роберт Чарльз (род. 1965 или 1966) — американский юрист и политик.
 О’Брайен, Соледад (род. 1966) — американская телеведущая и журналистка.
 О’Брайен, Спенсер (род. 1988) — канадская сноубордистка.
 О’Брайен, Тим (род. 1946) — американский писатель.
 О’Брайен, Тина (род. 1983) — английская актриса.
 О’Брайен, Уильям (1852—1928) — ирландский журналист и политик-националист.
 О’Брайен, Уильям Смит (1803—1864) — ирландский руководитель восстания в Типперэри (1848).
 О’Брайен, Фергал (род. 1972) — ирландский игрок в снукер.
 О’Брайен, Фланн (наст. имя Бриан О’Нуаллань; 1911—1966) — ирландский писатель.
 О’Брайен, Фитц Джеймс (1828—1862) — ирландский и американский писатель.
 О’Брайен, Шейн (род. 1960) — новозеландский гребец, чемпион летних Олимпийских игр 1984 года.
 О’Брайен, Шэрон — американская кёрлингистка.
 О’Брайен, Эд (род. 1968) — британский музыкант, гитарист.
 О’Брайен, Эдвард Джозеф Харрингтон (1890—1941) — американский писатель, поэт, редактор и составитель антологий из произведений английской и американской литературы.
 О’Брайен, Эдвин Фредерик (род. 1939) — американский кардинал.
 О’Брайен, Эдмонд (1915—1985) — американский актёр.
 О’Брайен, Эдна (род. 1930) — ирландская писательница.
 О’Брайен, Эйдан (род. 1993) — ирландский футболист.
 О’Брайен, Энди (род. 1979) — ирландский футболист.
 О’Брайен, Дилан (род. 1991) — американский актёр, музыкант.

Персонажи 
 О’Брайен — персонаж романа Джорджа Оруэлла «1984».
 О’Брайен — один из пиратов в романе Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ».

Топоним 
 О’Брайен (округ)
 О’Брайен (тауншип, Миннесота)

См. также 
 О’Брайан ()

Примечания